Гараджаев — тюркская фамилия.

 Известные носители
 Гараджаев, Ата (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гараджаев, Джейхун Ясин оглы (род. 1965) — азербайджанский юрист, судья Конституционного Суда Азербайджанской Республики.